Wussow ist der Name folgender Dörfer in Pommern, heute in Polen:

 Wussow im Kreis Belgard-Schivelbein, Osowo (Świdwin)
 Wussow im Kreis Lauenburg, Osowo Lęborskie
 Wussow im Kreis Naugard, Osowo (Nowogard)
 Wussow im Kreis Randow, Osów (Stettin)
 Wussow im Kreis Rummelsburg, Osowo (Kępice)

Wussow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wussow (* 1964), Schauspieler
 Alexander von Wussow (1820–1889), preußischer Landrat
 Barbara Wussow (* 1961), Schauspielerin

 Friedrich Wussow (1872–1934), deutscher Jurist
 Georg Christoph von Wussow (1745–1794), preußischer Landrat
 Joachim Wussow (1903–1964), deutscher Manager
 Klausjürgen Wussow (1929–2007), deutscher Schauspieler
 Max von Wussow (1884–1970), deutscher Offizier und Wirtschaftsfunktionär
 Waldemar von Wussow (1865–1938), Staatsminister im Herzogtum Sachsen-Altenburg
 Yvonne Wussow (1955–2006), Journalistin und Schriftstellerin

Wussow ist der Name folgender Familien:
 Wussow (Adelsgeschlecht), deutsches Uradelsgeschlecht aus Hinterpommern